Hans Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Erdmann (Filmkomponist) (Hans Erdmann Thimotheos Guckel; 1882–1942), deutscher Filmmusikkomponist und Musikpublizist
 Hans Erdmann (General) (1895–1991), deutscher Generalmajor
 Hans Erdmann (Musikpädagoge) (1911–1986), deutscher Musikpädagoge und -kritiker 
 Hans Otto Erdmann (1896–1944), deutscher Soldat und Widerstandskämpfer